Коммунисти́ческая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Коммунистическая улица — улица в Барановичах.
 Коммунистическая улица — улица в Минске, переименована в Сторожковскую.
 Коммунистическая улица — улица в Полоцке.

Крым 
 Коммунистическая улица — улица в Севастополе.

Молдавия (Приднестровье) 
 Коммунистическая улица — улица в Бендерах.

Россия 
 Коммунистическая улица — улица в Астрахани.
 Коммунистическая улица — улица в Боровске.
 Коммунистическая улица — улица в Волгограде.
 Коммунистическая улица — улица в Горячем Ключе Краснодарского края.
 Коммунистическая улица — улица в Екатеринбурге.
 Коммунистическая улица — улица в Иркутске.
 Коммунистическая улица — улица в Калининграде.
 Коммунистическая улица — улица в Краснокамске.
 Коммунистическая улица — улица в Королёве.
 Коммунистическая улица — улица в Красноярске.
 Коммунистическая улица — улица в Липецке.
 Коммунистическая улица — улица в Луге.
 Коммунистическая улица — улица в Москве.
 Коммунистическая улица — улица в Нальчике.
 Коммунистическая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Коммунистическая улица — улица в Новокуйбышевске.
 Коммунистическая улица — улица в Новосибирске.
 Коммунистическая улица — улица в Пензе.
 Коммунистическая улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Коммунистическая улица — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Коммунистическая улица — улица в Кронштадте.
 Коммунистическая улица — улица в Саранске.
 Коммунистическая улица — улица в Саратове.
 Коммунистическая улица — улица в Смоленске.
 Коммунистическая улица — улица в Стерлитамаке.
 Коммунистическая улица — улица в Сыктывкаре.
 Коммунистическая улица — улица в Тольятти.
 Коммунистическая улица — улица в Улан-Удэ.
 Коммунистическая улица — улица в Уфе.
 Большая Коммунистическая улица — прежнее (с 1924 по 2008 год) название улицы Александра Солженицына в Москве.
 Малая Коммунистическая улица — прежнее (с 1919 по 2005 год) название улицы Станиславского в Москве.
 Коммунистическая улица — прежнее (с 1919 по 2008 год) название Кремлёвской улицы в Йошкар-Оле.
 Коммунистическая улица — прежнее (с 1957 по 1970 год) название Гимназической улицы в Краснодаре.
 Коммунистическая улица — прежнее (с 1920 по 2009 год) название Петропавловской улицы в Перми.

Украина 
 Коммунистическая улица — улица в Донецке.
 Коммунистическая улица — прежнее название Трипольской улицы в Киеве.

См. также 
 Социалистическая улица
 Улица Коммунистов — улица в Петрозаводске.